D’après Le dictionnaire historique de la langue française (Le Robert, 2001), le terme “empreinte” découle initialement du verbe empreindre issu (1213) du latin imprimere “appuyer sur” qui signifie initialement (1250) “marquer par pression sur une surface".

L’empreinte constitue donc une catégorie de ''trace'' (c'est-à-dire la conséquence d’un événement) inscrite de façon suffisamment durable dans la forme et/ou la matière pour permettre des processus de moulage/démoulage (au sens physique du terme ou au sens métaphorique). Exemple : à Hollywood, le sol d’un boulevard est incrusté des empreintes de mains et de pieds appartenant à des personnes célèbres. Une photographie est aussi une empreinte.

Lors d'une enquête criminelle, les enquêteurs relèvent systématiquement les empreintes digitales et les empreintes de pas. Si leurs présences peuvent être reliées à l'histoire supposée d'un crime, elles deviennent des "'indices"' susceptibles  de relier le méfait à son auteur.

Sciences et techniques 
 en zoologie, une empreinte est la trace laissée par un animal sur le sol.
 en biométrie, une empreinte digitale est une marque, caractéristique d'un individu, laissée par les sillons des doigts de la main sur un objet ;
 en écologie, l’empreinte écologique vise à traduire l’impact d’activités humaines sur les écosystèmes et sur la planète tout entière ;
 en génétique, l’empreinte génétique est un ensemble de marqueurs génétiques, caractéristique d'un individu ;
 en paléontologie, l'empreinte fossile d'activités animales anciennes est le domaine d'étude de la paléoichnologie ; 
 en génétique, l’empreinte génétique est aussi l'expression différentielle des deux copies d'un gène (voir l’article Gène soumis à empreinte) ;
 en éthologie et en psychologie, une empreinte est la marque laissée dans la mémoire d'un animal ou d'une personne par la première chose venue (personne, animal voire objet) et qui sera ensuite toujours associée à un comportement instinctif ;
 en électronique, l’empreinte d'un composant électronique (footprint en anglais) est définie comme l'empreinte de ce composant électronique sur la carte de circuit imprimé (PCB) ;
 en radiodiffusion, une empreinte radio est un moyen d'identifier de manière unique un appareil possédant des composants radio à partir du signal émis ;
 dans l'industrie, une empreinte est la partie d'un moule dans laquelle se forme la pièce finale. On utilise aussi la technique de l'empreinte pour réaliser un contrôle indirect, afin d'éviter de détruire la pièce usinée. Cela se nomme du Contrôle Non Destructif par la prise d'empreinte. La fabrication de l'empreinte est réalisée soit par une résine ou en silicone qui sera à mémoire de forme et sans retrait dimensionnel cela se nomme du Plastiform ;
 en cryptographie, une empreinte est le résultat d'une fonction de hachage qui permet d'identifier la donnée initiale ;
 en informatique, l'empreinte mémoire, d'une application par exemple, désigne la quantité de mémoire allouée par l'application en question lors de son exécution ;
 en musique, l'empreinte acoustique d'un morceau de musique ou de chanson est un condensé numérique de ce morceau, qui peut être utilisé pour son identification automatique à partir d'un extrait musical ;
 dans l'édition, l'empreinte typographique permet l'identification d'un ouvrage.
 en Électroacoustique l'effet d'empreinte ou effet est un phénomène qui se produit avec les enregistrements sonores effectués sur bande magnétique

Culture 

 L’Empreinte est une collection française consacrée à des traductions de romans policiers britanniques et publiée avant la Seconde Guerre mondiale.
 L’Empreinte est un film de André Hugon de 1916.
 L’Empreinte est un film de  Safy Nebbou sorti en 2008 sous le titre L’Empreinte de l’ange
 L'Empreinte est un documentaire québécois sorti en 2015
 Empreintes est une collection de documentaires télévisuels diffusée sur France 5.
 L'Empreinte est un catalogue d'exposition de Georges Didi-Huberman paru en 1997.
 Empreinte(s)  est une collection de l'éditeur Dupuis (bande dessinée)
 L'Empreinte, nom de la Scène nationale française créée en 2017 par fusion des théâtres de Brive-la-Gaillarde et Tulle.

Autre 
 Empreinte est une marque de sous-vêtements féminins.